

Bułgaria 
 Nedjałkowci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Nedjałkowci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo